Баронч () — армянская фамилия. Известные носители:

 Баронч, Садок (1814—1892) — польский историк и фольклорист.
 Баронч, Фаддей (1849—1905) — польский скульптор.

Примечания